Per Catozzo si può intendere:

Leo Catozzo (1912-1997), montatore cinematografico
Pressa Catozzo, la pressa per montatori cinematografici che porta il suo nome.